Formidable (deutsch: fantastisch, großartig, gewaltig, furchtbar) bezeichnet:

 in mehreren Staaten eine Schiffsklasse, siehe Formidable-Klasse
 mehrere Schiffe der Royal Navy vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, siehe HMS Formidable
 mehrere Schiffe der französischen Marine vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, siehe Formidable (Frankreich)

Formidable ist ferner:
 Formidable (Album), Jazzalbum von Pat Martino (2017)
 der Name eines Songs, siehe Formidable (Lied)
 ein Namensbestandteil einer britischen Band, siehe The Joy Formidable

Siehe auch: